Le mérite est la reconnaissance d’estime portée à un ou plusieurs individus ou bien à leurs actions.

Sciences sociales 

 La méritocratie établit un lien direct entre mérite et pouvoir.
 Le mot « mérite » se retrouve dans le nom d’un grand nombre de récompenses et distinctions.

Patronyme 

 Édouard Paul Mérite
 Mérite de Trivulce

Voir aussi